La Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea (Utel) es una universidad privada mexicana de educación en línea, con sede central en México y presencia en Latinoamérica y países Europeos. Utel tiene más de 70 programas de licenciatura, maestría y doctorado avalados por la SEP, en sus facultades de ingeniería, económico - administrativas, ciencias sociales y humanidades y hospitalidad y turismo.

Historia 
Utel empieza su actividad en 2008 al ser fundada por el Mtro. Ignacio Guerra Pellegaud, sus planes de estudio se encuentran incluidos en el Sistema Educativo Nacional, otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior y Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (SEGEM). Se rige por la Ley General de Educación Superior artículo 3º. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los parámetros de AMECYD.

A partir de 2020, con la dirección del Mtro. David David Stofenmacher se inició un proceso de expansión de la institución. La Universidad abrió operaciones en países como Chile, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos y España. Para 2021, se originaron operaciones en Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay, así como Filipinas, Vietnam, India e Indonesia.

Método pedagógico 
La oferta educativa en línea de Utel, contempla Bachillerato, Licenciaturas y Posgrados, además de Diplomados y Cursos. El aprendizaje en línea de Utel cuenta con las siguientes facilidades:

Campus digital 24/7: Contenidos y aula virtual disponibles.
Apto para nómadas digitales: Se puede estudiar sin dejar de trabajar, viajar o emprender.
Coaching personal: Acompañamiento durante toda la jornada académica.
Networking: Red de contactos globales para interactuar.

Referencias

Enlaces externos 

 Ley General de Educación Superior
 Acreditaciones Utel 
 Premio de excelencia académica 2018
 Modelo en línea de Utel

Universidades a distancia
Universidades online
Universidades privadas
Universidades de México